Gent-Wevelgem er et cykelløb som arrangeres Belgien i april hvert år. Selv om løbet ikke er en af klassikerne, regnes det som et af de vigtigste løb tidligt på sæsonen, og arrangeres mellem Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Løbet går to gange over den brostensbelagte stigning Kemmelberg, men løbet har en flad afslutning og kaldes ofte sprinternes klassiker.

Siden 2005 har Gent-Wevelgem været en del af UCI ProTour-serien.

Vinderne

Sejre fordelt på lande 
Opdateret pr. 2022

Se også 
 Gent-Wevelgem for kvinder

Eksterne henvisninger 

 Gent-Wevelgem